Mabuse puede referirse a:

Doctor Mabuse: personaje de ficción creado por el escritor luxemburgués Norbert Jacques y hecho famoso por el director de cine austriaco Fritz Lang.
Mabuse: pintor flamenco